Western Suburbs ist der Name folgender Sportklubs:

 Western Suburbs Magpies, australischer Rugby-League-Verein
 Western Suburbs FC, neuseeländischer Fußballklub